Теракт в Стамбуле:

 Теракт в Стамбуле (1999)
 Теракт в Стамбуле (2003)
 Теракт в Стамбуле (2008)
 
 Теракт в Стамбуле (январь 2015)
 
 
 Теракт в Стамбуле (январь 2016)
 Теракт в Стамбуле (март 2016)
 Теракт в аэропорту имени Ататюрка
 Теракт в Стамбуле (декабрь 2016)
 Теракт в Стамбуле (январь 2017)
 Теракт в Стамбуле (2022)

См. также 
 
 Теракт в Анкаре (февраль 2016)